Дискография британской прогрок-группы Genesis включает в себя все её официально изданные студийные и концертные записи, начиная с дебютного альбома 1969 года From Genesis to Revelation. Всего за более чем сорокалетнюю историю группы ей было записано 15 студийных альбомов, 6 концертных, 6 сборников, 2 EP и 42 сингла. В списке также отражены наивысшие позиции, когда-либо занимавшиеся записями Genesis в некоторых европейских, американских и австралийских чартах.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Бокс-сеты

EP

Видеография

Синглы

Примечания 

Genesis
Genesis